

Geografia 
 Ponce de Leon – comune statunitense

Persone 
 Casa de Ponce de León – famiglia spagnola
 Juan Ponce de León – condottiero spagnolo
 Ana Monteagudo Ponce de León – religiosa peruviana
 Andrés Scotti Ponce de León – calciatore e dirigente sportivo uruguaiano
 Carlos Borja Centellas y Ponce de León – cardinale spagnolo
 Daniel Ponce de León – pugile messicano
 Diego Martín Scotti Ponce De León – calciatore uruguaiano
 Diego de Vargas Zapata y Luján Ponce de León y Contreras – governatore spagnolo
 Enrique Sesma Ponce de León – calciatore messicano
 Ernesto Zedillo Ponce de León – politico messicano
 Fadrique Álvarez de Toledo y Ponce de León – militare spagnolo
 Fernando Torres de Portugal y Mesía Venegas y Ponce de León – viceré del Perù
 Francisco Antonio de Borja-Centelles y Ponce de Léon – cardinale e arcivescovo spagnolo
 Juan Ponce de León II – esploratore spagnolo
 Lorena Ponce de León – architetta uruguaiana
 Luis de Guzmán Ponce de Leon – generale e politico spagnolo
 Marcelino Gavilán y Ponce de León – cavaliere spagnolo
 Mateo de la Mata Ponce de León – viceré del Perù
 Mauricio Ponce de Léon – schermidore spagnolo
 Rodrigo Ponce de León – nobile spagnolo
 Ubaldo Alberto Mellini Ponce de León – diplomatico e politico italiano
 Vincenzo Mellini Ponce de León – storico e ingegnere italiano
 Xabiani Ponce De León – attore, ballerino e cantante messicano